William Forsythe – attore statunitense
 William Forsythe – danzatore e coreografo statunitense